Partido Republicano bezeichnet:

 Partido Republicano (Brasilien), eine brasilianische Partei
 Partido Republicano (Portugal), eine ehemalige portugiesische Partei
 Partido Republicano (Uruguay), eine uruguayische Partei